

Караганди — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Караганди — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Караганди — село, Сиримський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Караганда